Hillsborough County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Hillsborough County (Florida)
 Hillsborough County (New Hampshire)